Полузатворена гласна е категория гласни звукове, характеризиращи се с разположение на езика на една трета от разстоянието между положенията му при затворени и отворени гласни.

Шестте основни полузатворени гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:

 полузатворена предна незакръглена гласна [e]
 полузатворена предна закръглена гласна [ø]
 полузатворена средна незакръглена гласна [ɘ]
 полузатворена средна закръглена гласна [ɵ]
 полузатворена задна незакръглена гласна [ɤ]
 полузатворена задна закръглена гласна [o]

Бележки 

Гласни звукове